So Far – album dei Faust del 1972
So Far – album dei Crosby, Stills, Nash & Young del 1988
So Far – album di Martin Solveig del 2006
So Far – raccolta dei We the Kingsdel 2016